Прохин:
 Прохин, Данила Андреевич (род. 2001) — российский футболист.
 Прохин, Евгений (род. 1973) — казахстанский ватерполист.